Digital Renegade — третій студійний альбом американської групи I See Stars, який був випущений 13 березня 2012 року.

Композиції 
 Gnars Attacks - 3:29
 NZT48 - 4:20
 Digital Renegade - 3:12
 Endless Sky - 3:33
 Underneath Every Smile - 3:17
 Mystery Wall - 4:08
 iBelieve - 2:38
 Summer Died In Connersville - 3:18
 Electric Forest - 4:26
 Filth Friends Unite - 3:59

Джерела 
 Digital Renegade  allmusic
 Digital Renegade  last.fm

Альбоми I See Stars
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2012